Делавер (округ, Індіана)
Делавер (округ, Айова)
Делавер (округ, Нью-Йорк)
Делавер (округ, Огайо)
Делавер (округ, Оклахома)
Делавер (округ, Пенсільванія)

Див. також 
Делавер (значення)